Grünspan steht für:

 (basisches) Kupfer(II)-acetat, ein grünes Farbpigment
 Gruenspan, ein Musikclub in Hamburg
  Grünspan, von Ewald Plachutta gegründetes großes Biergartenlokal in Wien-Ottakring
 der frühere Name der Schweizer Mundart-Rockband Span
 Detlevs Imitationen »Grünspan«, Roman von Hubert Fichte

umgangssprachlich für:
 grüne Alterungsschicht auf Kupferoberflächen, siehe Patina#Kupfer und Kupferlegierungen
 grüne Ablagerungen auf Bauteilen, siehe Grünbelag

Grünspan ist der Familienname von
 Arthur Grünspan (1884–1964), Direktor und Senator in Danzig
 Herschel Grünspan (1921–um 1942), Attentäter in Paris, siehe Herszel Grynszpan

Siehe auch:
 Greenspan
 Grynszpan
 Grinspoon